Coeneo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coeneo de la Libertad, kommunhuvudort, Michoacán de Ocampo, 
 Coeneo (kommun), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar